Il titolo di Lord grand'ammiraglio può riferirsi a:
Lord grand'ammiraglio (di Inghilterra fino al 1707, di Gran Bretagna fino al 1709, e del Regno Unito dal 1964 a oggi)
Lord grand'ammiraglio di Scozia
Lord grand'ammiraglio di Wash
Lord grand'ammiraglio di Svezia